Bendosari (Bendosari)
 Bendosari (Gebang)
 Bendosari (Plantungan)
 Bendosari (Pujon)
 Bendosari (Sawit)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing